Brixton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Brixton (stacja kolejowa)
 Brixton – podziemna stacja metra w Londynie, położona w dzielnicy Lambeth
 Brixton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Brixton Deverill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire